Hans-Adam II (fullständigt namn: Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d’Aviano Pius von und zu Liechtenstein), född 14 februari 1945 i Zürich i Schweiz, är Liechtensteins furste och statschef sedan 1989. Han är son till furst Frans Josef II. Hans-Adam besteg tronen den 13 november 1989.

Biografi
1956 började han vid Schottengymnasium i Wien, där även hans far hade studerat. 1960 bytte han till Lyceum Alpinum Zuoz där han tog examen 1965. Han arbetade därefter som trainee vid en bank i London.­ 1965 började han studerade ekonomi vid Universität St. Gallen, där han tog examen 1969.

Under sin tid som furste har han kämpat mycket för att få ökad politisk makt. Under 2000-talet hotade han med att flytta till sitt residens i Österrike om han inte fick mer politiskt inflytande, vilket han fick efter en folkomröstning i mars 2003. Den 15 augusti 2004 insatte han sonen Alois som sin ställföreträdare och överlät statsärendena till honom, dock utan att abdikera.

Fursten är sexmänning med Carl XVI Gustaf.

Den 30 juli 1967 gifte sig Hans-Adam med grevinnan Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau, född 14 april 1940 i Prag. Hon avled den 21 augusti 2021 i sviterna av en stroke.

Barn 
 Alois, född 11 juni 1968
 Maximilian, född 16 maj 1969
 Constantin, född 15 mars 1972
 Tatjana, född 10 april 1973

Anfäder

Källor

Externa länkar 

princeton.edu

Personer i Liechtenstein under 1900-talet
Personer i Liechtenstein under 2000-talet
Liechtensteins regenter
Huset Liechtenstein
Födda 1945
Män
Levande personer